Heyboer ist der Familienname von:
 André Heyboer (* 1971), französischer Sänger (Bariton)
 Anton Heyboer (1924–2005), niederländischer Maler und Grafiker
 Laura Heyboer (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin